El término UCSC, que se utiliza como siglas, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción, Chile; 
 a la Universidad Católica del Sagrado Corazón, Milán, Italia; o
 a la Universidad de California en Santa Cruz, Santa Cruz, California, Estados Unidos.